Sina peut désigner :

Noms 
 Prénom
 Sina Frei (née en 1997), une coureuse cycliste suisse
 Sina M. Adl, un microbiologiste canadien
 Sina Schielke (née en 1981), une athlète allemande spécialiste du sprint
 Sina Wall (née en 1989), une joueuse professionnelle de squash allemande

Patronyme 

 Ali Sina, militant canadien d'origine iranienne et critique de l'islam ;
 Jaren Sina (né en 1994), joueur kosovar, ayant la nationalité américaine, de basket-ball ;
 Georg Simon von Sina (1783-Vienne), un homme d'affaires gréco-autrichien
 Mergin Sina (né en 1967),  joueur et entraîneur américain, ayant la nationalité belge, de basket-ball ;
 Simon Sina (1810-1876), homme d'affaires et mécène autrichien
 Sina Vodjani (1954-), musicien, photographe et peintre

Musique 
 SI☆NA, un groupe de chanteuses japonaises.
 Sina, une chanteuse marocaine.

Toponymes 

 Béte Debre Sina, église éthiopienne orthodoxe située à Lalibela, dans la région Amhara, en Éthiopie.
 Palais Sina, palais de Vienne.

Autres 
 Sina, ou SINA - Sina.com, le plus grand portail internet de divertissement en langue chinoise, coté au NASDAQ.
 Sinna, un village du Cameroun.

Homonymie